Gorissen oder Gorißen ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhardt Gorissen (* 1958), deutscher Autor und Journalist
 Ellery von Gorissen (1886–1973), deutscher Flugpionier in Berlin-Johannisthal, siehe Ellery von Gorrissen
 Friedrich Gorissen (1912–1993), deutscher Historiker
 Silke Gorißen (* 1971), deutsche Politikerin (CDU)
 Stefan Gorißen (* 1960), deutscher Historiker